Secret steht für:

 Secret (Film), taiwanischer Spielfilm von Jay Chou (2007)
 Secret (Lied), Lied von Madonna (1994)
 Hanna Secret (* 1996), deutsche Pornodarstellerin